Mike Hough ist der Name folgender Personen:
*  Mike Hough (Kriminologe) (* 1948), britischer Kriminologe
  Mike Hough (Eishockeyspieler) (Michael Lloyd Hough; * 1963), kanadischer Eishockeyspieler